«Элмляр Академиясы» () — станция  второй (Зелёной) линии Бакинского метрополитена, расположенная между станциями «Низами Гянджеви» и «Иншаатчылар». Во время проходки тоннеля на участке между станциями «Элмляр Академиясы» — «Иншаатчыляр» произошел неожиданный и невероятной мощности прорыв воды, это было единственной и самой крупной аварией, случившейся во время строительства Бакинского метро. В дальнейшем работы на аварийном участке проводились методом замораживания жидким азотом.

Характеристика 

Станция открыта 31 декабря  года в составе 9-километрового пускового участка «Элмляр академиясы» — «Мемар Аджеми», состоящего из четырёх станций, из которых только «Элмляр Академиясы» является станцией глубокого заложения.

Выход в город через наземный вестибюль к зданию Академии наук республики Азербайджан, расположенный в районе пересечения улиц Гусейна Джавида и Фирудина Агаева.

28 декабря  года состоялось открытие второго выхода станции, а в апреле 2016 года старый выход был закрыт на замену эскалаторов.

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте «Мир метро»

Станции Бакинского метрополитена